Municipio de Collins puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Collins (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Drew.
 Municipio de Collins (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Collins (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Collins (condado de McLeod, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.
 Municipio de Collins (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Collins (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.